De Coppa Italia 2018–2019 was de 72e editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 78 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 29 juli 2018 en eindigde op 15 mei 2019 met de finale in het Olympisch Stadion in Rome.

Laatste 16
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

Zie ook
 Serie A 2018/19
 Serie B 2018/19

Bekervoetbal 2018/19
2019